Юрганов — русская фамилия.

Известные носители 
 Юрганов, Андрей Львович (род. 1959) — российский историк.
 Юрганов, Игорь Сергеевич (род. 1993) — российский футболист.
 Юрганов, Константин Михайлович (ок. 1877—1918), священник Православной Российской церкви, священномученик.

См. также